Microporus (wants) : geslacht van wantsen
 Microporus (schimmel) : geslacht van schimmels